

Geografia 

 Cresta Signal – vetta del Monte Rosa.
 Ghiacciaio del Signal – ghiacciaio del Monte Rosa.

Musica 

 Signal – singolo di Ayumi Hamasaki del 1999.
 Signal – album dei Casiopea del 2005.
 Signal – singolo dei KAT-TUN del 2006, dall'album Cartoon KAT-TUN II You.
 Signal – Casa discografica italiana fondata da Walter Guertler e facente parte della Saar.
 Signal – singolo di Sohn del 2016
 Signal – EP delle Twice del 2017
 Signal brano delle Twice del 2017

Informatica 
 Signal – servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma per dispositivi mobili.

Altro 

 Signal – marca di dentifrici prodotti da Unilever
 Signal – antica rivista tedesca
 Signal – drama coreano del 2016